Geghadir (Aragatsotn)
 Geghadir (Kotayk)